Il singolare del Chennai Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jérôme Golmard era il detentore del titolo.

Michal Tabara ha battuto in finale Andrej Stoljarov 6-2, 7-6 (7-4).

Teste di serie

  Magnus Norman (primo turno)
  Franco Squillari (primo turno)
  Cédric Pioline (quarti)
  Byron Black (secondo turno)

 Jérôme Golmard (secondo turno) 
 Andreas Vinciguerra (secondo turno) 
 Markus Hantschk (primo turno) 
 Jiří Vaněk (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2001
ATP Tour 2001